Osoby:
 Claudio Holenstein – szwajcarski piłkarz
 Elmar Holenstein – szwajcarski filozof
 Thomas Holenstein – szwajcarski polityk
 Werner Holenstein – szwajcarski malarz

Zobacz też:
 Hollenstein